Всеобщие выборы в Экваториальной Гвинее прошли 22 сентября, на которых был избран Национальная ассамблея и Президент Экваториальной Гвинеи (первый тур — 22 сентября, второй тур — 29 сентября. На президентских выборах победу во втором туре одержал — Франсиско Масиас Нгема Бийого Ньеге Ндонг, победив премьер-министра Бонифасио Ондо Эду. После первого тура были исключены Антасио Ндонго Мионе, который впоследствии стал первым министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи, а Эдмундо Боссио первым вице-президентом. Бонифацио Ондо вскоре после выборов был казнён.

На сегодняшний день, это были единственные свободные выборы в Экваториальной Гвинее. В течение следующих пяти лет Масиас Нгема консолидировал свою власть шаг за шагом, и к 1973 году он объявил себя пожизненным Президентом с почти абсолютной властью. Также партия Масиаса Нгема Единая национальная партия трудящихся — ПУНТ, во всех законодательных выборах любого рода в стране одерживала абсолютную победу до 1983 года.

Результаты

Выборы Президента Экваториальной Гвинеи

Выборы в Национальную ассамблею

Ссылки 
Выборы президента
Выборы в Национальную ассамблею

См. также 
 Президент Экваториальной Гвинеи
 Парламент Экваториальной Гвинеи

Выборы в Экваториальной Гвинее
Выборы 1968 года
Сентябрь 1968 года
XX век в Экваториальной Гвинее